Il doppio  dell'AEGON Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Maks Mirny e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma Mirnyi ha deciso di non partecipare. Nestor ha giocato in coppia con Robert Lindstedt ma sono stati eliminati al secondo turno.

I gemelli Bob e Mike Bryan hanno sconfitto in finale Alexander Peya e Bruno Soares per 4-6, 7-5, [10-3].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (semifinale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (finale)

  Colin Fleming /  Jonathan Marray (quarti di finale)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (semifinale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (secondo turno)
  Paul Hanley /  Marcin Matkowski (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2013
ATP World Tour 2013